О́рхива () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 134 км². Население — 5789 человек (на 2010 год). Расстояние — 59 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Órgiva realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Portal de Turismo Alpujarra
 Ayuntamiento de Órgiva
 Situación de Órgiva
 Alcázar de Venus, un anejo de Órgiva

Муниципалитеты Гранады